Gandoang kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Gandoang, Bogor, by, 
 Gandoang, Brebes, by, 

Robotskapade Indonesienförgreningar